4/5 kan syfta på:

 ⅘ – fyra femtedelar
 4 maj
 5 april (amerikanskt datumformat)